Huit barré :

 Huit barré bateau en aviron
 Huit barré album de Daran et les chaises